BL é uma sigla que vem das iniciais das palavras em inglês Boys Love, e é usada para se referir a dramas asiáticos com um casal gay como protagonistas, ou seja "Amor entre garotos". Os BL dramas começaram a ganhar espaço na Tailândia, onde é produzido a maior parte dos BL dramas, mas ganharam espaço em Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Vale lembrar que um drama BL é um gênero, assim como um  drama de romance, um drama de terror, etc...
Os BL dramas são sem dúvidas uma mistura do Yaoi com o K-pop, já que os participantes de grupos de k-pop são contantemente shippados entre si. O ano de 2020 foi onde o genêro BL se tornou mais popular, e desde então ganham mais espaço e mais popularidade.
Os BL dramas estão se tornando tão populares entre adolescentes e adultos que em breve os BL dramas que todos os meses são lançados vários BL dramas.
British Leyland — fabricante britânico de veículos automóveis
Basileia-Campo — subcantão suíço cujo nome em alemão é Basel-Landschaft Bl'' ou Carl Ludwig Blume — botânico
Objeto BL Lacertae — tipo de galáxia

Desambiguações de siglas